Urtiere bezeichnet

 einen veralteten Namen für als tierisch angesehene eukaryotische Einzeller, siehe Protozoen

Urtière ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 Urtière im Département Doubs
 Neuchâtel-Urtière im Département Doubs